The Professor's Romance – film del 1911 diretto da Tom Ricketts
 The Professor's Romance – film del 1914 diretto da Sidney Drew